Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1985 года () прошёл в городе Abcoude с 2 по 13 апреля.

Призёры:

 — Яннес Ван дер Вал — 17 очков

 — Роб Клерк, Герт ван Алтен по 15 очков.

Ход турнира 
Вновь за звание чемпиона боролись Яннес ван дер Вал и Роб Клерк, лучшие игроки страны последние пять лет, победители чемпионатов Нидерландов 1980-1984 годов. В их борьбу вмешался Герт ван Аалтен, получивший серебряные медали вместе с Робом Клерком. Действующий чемпион подтвердил свой титул сильнейшего в стране.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1985 год в шашках
Апрель 1985 года
Спорт в Нидерландах в 1985 году